Kashyyyk es un planeta imaginario del universo de ficción de Star Wars. Aparece en la cinta La venganza de los Sith, que corresponde al tercer episodio de la saga, aunque también aparece en el especial navideño de la Guerra de las Galaxias de 1978.

Características 

Se describe Kashyyyk como un lugar de clima templado, cuya superficie está cubierta por junglas de inmensos árboles que se alzan a kilómetros del peligroso suelo. Son el hogar de innumerables especies, entre ellas los wookiees, que viven en ciudades edificadas en el interior así como en las copas de estos árboles. 

También tiene regiones donde hay grandes lagunas. Sus bosques y lagunas están repletos de bestias selváticas.

Los wookiees han desarrollado vehículos lacustres y aéreos de gran maniobrabilidad, los cuales se pusieron a prueba durante la Batalla de Kashyyyk en la Guerras Clon. Para esta época uno de los más distinguidos líderes wookiees era Tarfful, que coordinó la defensa del planeta junto con el General Yoda y el soldado wookiee Chewbacca. Finalmente los ejércitos de androides de batalla de la Confederación de separatistas fueron vencidos.

Cuando se activó la orden 66 Yoda sobrevivió, pero otra maestra Jedi enviada también a detener a los androides de batalla llamada Luminara Unduli murió.

Con el advenimiento del Imperio, este ocupó el planeta y esclavizó a sus habitantes.

Durante la batalla de Naboo y las Guerras Clon, Kashyyyk estaba representado en el Senado Galáctico por el wookiee Yarua.

Enlaces externos 

 Página del planeta Kashyyyk en la base de datos oficial (en inglés).

Referencias 

Planetas de Star Wars

de:Orte aus Star Wars#Kashyyyk
sv:Lista över platser i Star Wars#Kashyyyk